Томас Джонс:
 Джонс, Томас (1742—1803) — валлийский художник-пейзажист.
 Джонс, Томас (род. 1964) — английский футболист и тренер. 
  (1917—2004) — валлийский футболист.
 Томас Джонс -  лондонский преступник Викторианской эпохи, трижды врывавшийся в Букингемский дворец.

См. также